Osoby o tym nazwisku:
 Adem Kastrati – północnomacedoński malarz
 Lirim M. Kastrati – kosowski piłkarz
 Lirim R. Kastrati – kosowski piłkarz